Duyung steht für:

 den malaysischen Film Duyung (Meerjungfrau), siehe Duyung (Film)
 den alten Namen des osttimoresischen Sucos Duyung, siehe Wenunuc
 ein Ort in Wenunuc, siehe Duyung (Wenunuc)